Хаппель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1948) — германский бизнесмен, миллиардер.
 Хаппель, Эрнст (1925—1992) — выдающийся австрийский футбольный тренер.
 «Эрнст Хаппель» — футбольный стадион в городе Вене, Австрия.